

Persone
Achille Fraschini (1936) – ex calciatore italiano
Gaetano Fraschini (1816-1887) – tenore italiano
Paola Fraschini (1984) – pattinatrice artistica a rotelle italiana
Vittorio Fraschini (1776-1858) – magistrato e politico italiano

Altro
Isotta Fraschini – antica casa automobilistica italiana
Teatro Fraschini – teatro di Pavia